В этой статье представлены подробности отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2002 года в североамериканской континентальной зоне (КОНКАКАФ), проходившего с марта 2000 по ноябрь 2001 года. Обзор отборочного турнира представлен в статье Чемпионат мира по футболу 2002 (отборочный турнир).

35 страны КОНКАКАФ подали заявки на участие в чемпионате мира по футболу 2002 года. Североамериканская континентальная зона получила 3 (из 32) путёвки в финальный турнир.

Отборочный турнир был сыгран в три этапа:
 Первый этап: , ,  и  (4 страны с наивысшим рейтингом ФИФА) выходят сразу во второй этап.  (страна с пятым рейтингом ФИФА) попадает сразу в стыковые матчи первого этапа. Оставшиеся 30 команд были разбиты на две зоны (по географическому принципу):
 Карибская зона: 24 страны были в турнире на выбывание в трёх раундах в определяли 3 участников второго этапа и 3 участников стыковых матчей:
 Первый раунд: 24 страны в парах в двух матчах (дома и в гостях) определяли участников второго раунда.
 Второй раунд: 12 стран в парах в двух матчах (дома и в гостях) определяли участников третьего раунда.
 Третий раунд: 6 стран в парах в двух матчах (дома и в гостях) определяли участников второго этапа. Проигравшие команды выходили в стыковые матчи первого этапа.
 Центральноамериканская зона: 6 стран были разбиты на две группы по 3 команды в каждой. Команды играли каждая с каждой два матча (дома и в гостях). Победители групп попадали во второй этап. Команды, занявшие вторые места, попадали в стыковые матчи первого этапа.
 Стыковые матчи: 6 стран в парах в двух матчах (дома и в гостях) определяли участников второго этапа.
 Второй этап: 12 команд были разделены на 3 группы по 4 команды в каждой. Команды играли каждая с каждой два матча (дома и в гостях). Две лучшие команды каждой группы попадали в финальный этап.
 Финальный этап: 6 стран играли каждая с каждой два матча (дома и в гостях). Три лучшие команды получали путёвки.

Первый этап

Карибская зона

Пул 1

Первый раунд 

 вышла во второй раунд по сумме двух матчей (4-0).

Счёт по сумме двух матчей был ничейным (1-1),  выиграл 3-1 по пенальти и вышел во второй раунд.

 вышла во второй раунд по сумме двух матчей (6-4).

 вышел во второй раунд по сумме двух матчей (5-4).

Второй раунд 

 вышел в третий раунд по сумме двух матчей (7-1).

 вышла в третий раунд по сумме двух матчей (1-0).

Третий раунд 

Счёт по сумме двух матчей был ничейным (2-2),  выиграл 5-4 по пенальти и вышел во второй этап.  попала в стыковые матчи.

Пул 2

Первый раунд 

 вышли во второй раунд по сумме двух матчей (14-1).

 вышли во второй раунд по сумме двух матчей (14-0).

 вышли во второй раунд по сумме двух матчей (14-1).

 была снята ФИФА,  вышли во второй раунд автоматически.

Второй раунд 

Счёт по сумме двух матчей был ничейным (1-1),  вышли в третий раунд, забив больше мячей на чужом поле.

 вышел в третий раунд по сумме двух матчей (3-1).

Третий раунд 

 вышли во второй этап по сумме двух матчей (5-2).  попали в стыковые матчи.

Пул 3

Первый раунд 

 вышли во второй раунд по сумме двух матчей (6-1).

 вышла во второй раунд по сумме двух матчей (6-1).

 вышла во второй раунд по сумме двух матчей (7-1).

 вышли во второй раунд по сумме двух матчей (5-2).

Второй раунд 

 вышла в третий раунд по сумме двух матчей (13-0).

 вышли в третий раунд по сумме двух матчей (4-0).

Третий раунд 

 вышли во второй этап по сумме двух матчей (4-2).  попала в стыковые матчи.

Центральноамериканкая зона

Группа A 
Оба матча  —  из-за пограничного спора были сыграны на нейтральном поле.

 вышел во второй этап.  попала в стыковые матчи.

Группа B 

 вышла во второй этап.  попал в стыковые матчи.

Стыковые матчи 

 вышла во второй этап по сумме двух матчей (1-0).

 вышла во второй этап по сумме двух матчей (9-1).

 вышел во второй этап по сумме двух матчей (7-1).

Второй этап

Группа 1 

 и  вышли в финальный этап.

Группа 2 

 и  вышли в финальный этап.

Группа 3 

 и  набрали равное количество очков при одинаковой разнице мячей и равном счёте в личных встречах. Был назначен дополнительный матч на нейтральном поле.

 и  вышли в финальный этап.

Финальный этап 

,  и  получили путёвки.

См. также 
 Чемпионат мира по футболу 2002 (отборочный турнир)
 Чемпионат мира по футболу 2002 (отборочный турнир, УЕФА)
 Чемпионат мира по футболу 2002 (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ)
 Чемпионат мира по футболу 2002 (отборочный турнир, КАФ)
 Чемпионат мира по футболу 2002 (отборочный турнир, АФК)
 Чемпионат мира по футболу 2002 (отборочный турнир, ОФК)

Чемпионат мира по футболу 2002
2002